2 miejscowości w Polsce:
 Radawczyk – kolonia w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Konopnica
 Radawczyk – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Niedrzwica Duża
 Radawczyk – inna nazwa Ciemięgi, dopływu Krężniczanki